Tizi Ouzou é um distrito localizado na província de Tizi Ouzou, no norte da Argélia. Sua capital é a cidade de mesmo nome.

O distrito tem uma única comuna: Tizi Ouzou.

Distritos da Argélia